Collignon ist der Familienname folgender Personen:

 Alban Collignon (1876–1955), belgischer Sportjournalist und Radsportfunkltionär
 Charles Collignon (1877–??), französischer Fechter
 Claude Boniface Collignon († 1819), französischer Rechtsanwalt und Reformer
 Édouard Collignon (1831–1913), französischer Ingenieur
 Federico Collignon, mexikanischer Fußballspieler
 François Collignon (1610–1687), französischer Zeichner, Radierer, Kupferstecher und Verleger
 Frédéric Collignon (* 1975), belgischer Tischfußballspieler
 Ilse Collignon (1913–2003), deutsche Journalistin, Literaturagentin und Autorin
 Johann Franz von Collignon (1715–??), deutscher Kavallerist
 Jorge Alarcón Collignon (* 1950), mexikanischer Unternehmer und Funktionär
 Jules Collignon (1915–1944), belgischer römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer
 Maxime Collignon (1849–1917), französischer Klassischer Archäologe
 Médéric Collignon (* 1970), französischer Jazzmusiker
 Oliver Collignon (* 1957), deutscher Architekt und Schauspieler
 Robert Collignon (* 1943), belgischer Politiker (Parti Socialiste)
 Stefan Collignon (* 1951), deutscher Volkswirtschaftler

Siehe auch:
 Regierung Collignon